Nossa Senhora da Luz puede referirse a:

 Nossa Senhora da Luz, parroquia de la ciudad de Mindelo, en la isla de São Vicente (Cabo Verde).
 Nossa Senhora da Luz, parroquia de la isla de Maio (Cabo Verde).
 Nossa Senhora da Luz, parroquia del municipio caboverdiano de São Domingos en la isla de Santiago (Cabo Verde).